Stary Klasztor – dawna wieś duchowna, obecnie Kaszczor
 Stary Klasztor – kompleks koncertowo-restauracyjny we Wrocławiu, mieszczący się w dawnym klasztorze dominikanek